Виктор Лељак (Загреб, 27. јануар 1900 — Загреб, 5. март 1982) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1920.-те
|-
| 1925. || Дворови у самоћи  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1944. || Лисински  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Бакоња фра Брне   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Девети круг  || Усташа са запрегом
|-
| 1963. || Двоструки обруч  || /
|-
| 1963. || Арина ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Храњеник  || Логораш
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Сељак са кошаром
|-
| 1973. || Горчина у грлу ТВ филм || /
|-
| 1974. || Праведник  ТВ филм || /
|-
| 1975. || Грунтовчани ТВ серија || Складиштар Купец
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1900.
Умрли 1982.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Загрепчани